Салитриљос дел Рефухио има више значења:

 Салитриљос дел Рефухио (Седрал), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Салитриљос дел Рефухио (Матевала), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику